GEW est un sigle qui peut désigner :
 Gewerkschaft Erziehung und Wissenschaft, un syndicat allemand ;
 Global Entrepreneurship Week, une semaine durant laquelle des entrepreneurs font la promotion de l'entrepreneuriat.